Pentti Hietanen ist der Name folgender Personen:

* Pentti Hietanen (Pianist) (1937–2020) finnischer Jazzmusiker 
 Pentti Hietanen (Sänger) (* 1958), finnischer Sänger (Tenor)